Se også 744 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
44
Artikler om enkelte år